Symfonie nr. 30 (Brian), een symfonie van de Britse componist Havergal Brian
 Symfonie nr. 30 (Haydn), een symfonie van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn
 Symfonie nr. 30 (Mozart), een symfonie van de Oostenrijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart

C 30